Resch est un patronyme porté notamment par :
 Alexander Resch (né en 1977), lugeur allemand
 Aurélie Resch, écrivaine, réalisatrice et journaliste canadienne
 Erwin Resch (né en 1961), skieur alpin autrichien
 Glenn Resch (né en 1948), joueur professionnel canadien de hockey sur glace
 Lisa Resch (1908-1949), skieuse alpine allemande
 Radié Resch, jeune Palestinienne (morte en 1960 à 12 ans) dont le nom a été donné à une ONG internationale humanitaire

Toponymie 

 Resch Center, salle omnisports américaine, à Green Bay dans le Wisconsin, appelée d'après Dick Resch.

Homonymie de patronyme